Kotówka bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Kotówka (Hajnówka), Dorf der Gmina Hajnówka in der Woiwodschaft Podlachien
 Kotówka (Jeżewo), Weiler der Gmina Jeżewo in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Kotówka (Mszana Dolna), Wohnplatz in der Gmina Mszana Dolna in der Woiwodschaft Kleinpolen